Eryk II Pamiętny – król Danii w latach 1134–1137
 Eryk II Wróg Księży – król Norwegii w latach 1280–1299
 Eryk II – książę Szlezwika w latach 1312–1325
 Eryk II – książę wołogoski, słupski i szczeciński w latach 1457–1474
 Eryk II – książę Meklemburgii w latach 1503–1508
 Eryk II Młodszy – książę Brunszwiku-Calenbergu w latach 1540–1584